

Pessoas
Vivian Fuchs
Klaus Fuchs
Leonhart Fuchs
Lazarus Fuchs
Samuel Fuchs
Ruth Fuchs
Robert Fuchs
Doris Fuchs
Ernst Fuchs
Christian Fuchs
Dana Fuchs
Gottfried Fuchs
Gdalyahu Fuchs
Karl-Heinz Fuchs
Nicole Bass-Fuchs

Outros
9638 Fuchs
Distrofia de Fuchs
TPz Fuchs

Desambiguação